Wildtierleid bezeichnet das Leid von Wildtieren. Dieses wird etwa durch Krankheiten, Verletzungen, Hunger oder Naturkatastrophen sowie das Töten durch andere Tiere verursacht. Ausgangspunkt dafür ist der Stand der wissenschaftlichen Forschung, der Bewusstsein und Schmerzempfinden von Tieren annimmt.

Wildtierleid wurde historisch unter anderem im Kontext der Religionsphilosophie in der Diskussion um die Theodizee-Frage angesprochen (C. S. Lewis, Michael Murray, Stephen Gould, Jeff McMahan, Charles Darwin). Der Fokus der Tierethik, die seit den 1980er Jahren Aufmerksamkeit erregt hat, lag bis vor kurzem fast ausschließlich auf dem Wohlergehen und dem richtigen Umgang mit gefangenen Tieren. In jüngster Zeit wird von einigen Tierethikern dieser Fokus als zu einseitig abgelehnt und auf in der Wildnis lebende Tiere gelegt. Es wird diskutiert, ob und inwieweit der Mensch verpflichtet ist, das Leiden der Wildtiere zu verringern und zu diesem Zweck in die Natur einzugreifen. Zu den Hauptautoren dieser Diskussion gehören Jeff McMahan, Yew-Kwang Ng, Daniel Dorado, Ole Martin Moen, Oscar Horta, Mikel Torres, Luciano Carlos Cunha, Brian Tomasik, David Pearce, Jacy Reese, Eze Paez, Beril Sözmen und Catia Faria.

Empirischer Ausgangspunkt: Das Ausmaß von Leid in der Natur

Kompatibilität des Leids mit der Evolution 
In seiner Autobiographie räumte Charles Darwin ein, dass die Existenz schweren Leids in der Natur völlig kompatibel mit den Funktionsweisen natürlicher Selektion sei. Dabei argumentierte er jedoch, dass Freude (englisch pleasure) der Hauptantrieb von Fitness-steigerndem Verhalten von Organismen sei.
Der Evolutionsbiologe Richard Dawkins forderte Darwins Behauptung in seinem Buch River Out of Eden heraus, in dem er argumentiert, dass Wildtierleid, durch ein Zusammenspiel folgender evolutionärer Mechanismen, extensiv sein müsse:
 Egoistische Gene (englisch selfish genes) – Solange die DNS weitergegeben wird, sind Gene gegenüber dem Wohlbefinden individueller Organismen völlig indifferent.
 Ringen um Existenz – Der Wettkampf um begrenzte Ressourcen führt zum Tod der Mehrheit von Organismen, bevor diese ihre Gene weitergeben können.
 Malthusianische Falle – Ressourcenreiche Perioden innerhalb eines Ökosystems führen letztlich zu Überpopulation und in der Folge zu dem Zusammenbruch von Populationen.
Daraus schließt Dawkins, die Natur müsse, als unausweichliche Folge der natürlichen Selektion, notwendigerweise riesige Mengen an Leid für Tiere beinhalten. Erläuternd schrieb er:

Überwiegen des Leids gegenüber der Freude 
Darauf aufbauend argumentieren Autoren wie Oscar Horta, Mark Sagoff und Yew-Kwang Ng, die Vorherrschaft von r-Strategen in der Wildnis deute darauf hin, dass die durchschnittliche Lebensspanne wilder Tiere wahrscheinlich sehr kurz ist und ihr Leben in einem qualvollen Tod endet. Aus dieser Perspektive beinhaltet das durchschnittliche Leben eines wilden Tieres daher mehr Leid als Freude. Ein qualvoller Tod überwiegt jedwede kurze Freuden-Momente.

Leid bei wilden und domestizierten Tieren 
In Bambi oder Bessie: Sind wilde Tiere glücklicher? argumentiert Christie Wilcox, dass wilde Tiere nicht glücklicher als domestizierte Tiere zu sein scheinen. Dabei stützt sie sich auf Befunde erhöhter Cortisol-Werte und Stresslevel von wilden, im Vergleich zu domestizierten Tieren. Im Gegensatz zum Leben in der Wildnis würden einige der Grundbedürfnisse domestizierter Tiere zudem von Menschen gedeckt. Der Wohlfahrtsökonom Yew-Kwang Ng schrieb darüber, wie evolutionäre Dynamiken zu schlechterem Wohlbefinden individueller Tiere führen, als es für ein bestimmtes Populationsgleichgewicht notwendig sei.

Philosophische Diskussion

Geschichte der Berücksichtigung wilder Tiere 
In seinem Essay Über die Natur, schrieb der utilitaristische Philosoph John Stuart Mill über das Leid in der Natur und die moralische Bewertung des Kampfes gegen Leid:

In einem 1894 erschienenen Buch schrieb der englische Schriftsteller Henry Stephens Salt ein ganzes Kapitel über das Elend wilder Tiere:

Salt argumentiert, dass es für Menschen zu rechtfertigen sei, wilde Tiere zum Zweck der Selbstverteidigung zu töten, aber dass „[…] wir nicht darin gerechtfertigt sind, harmlose Wesen ohne Notwendigkeit zu töten und noch weniger sie zu foltern.“ Er wendet dieses Prinzip auch auf Insekten an: „Wir sind nicht in der Lage, Leben zu geben, daher sollten wir es selbst dem schäbigsten Insekt nicht ohne ausreichenden Grund nehmen.“

Im Jahre 1991 kritisierte der Umweltphilosoph Arne Naess den von ihm sogenannten „Kult der Natur“, welcher sich durch gegenwärtige und historische Haltungen von Indifferenz gegenüber dem Leid in der Natur auszeichne. Er argumentierte, dass Menschen der Realität der Wildnis begegnen und bereit sein sollten in natürliche Prozesse einzugreifen, wenn dies die Milderung von Leid erlaube.

Ökologie als intrinsisch wertvoll 
Holmes Rolston III wandte ein, dass nur unnatürliches Tierleid moralisch schlecht sei und Menschen keine Pflicht hätten, in natürlichen Fällen einzugreifen. Er hebt die besondere Rolle in der Ökologie hervor, die Fleischfresser als Teil der Natur einnähmen. Andere argumentieren, die menschliche Pflicht dazu, andere Menschen vor Raubtieren zu bewahren, folge daraus, dass Menschen Teil der Kulturwelt seien und nicht der Naturwelt, weshalb verschiedene Regeln in diesen Situationen gelten würden.

Wildtierleid als reductio ad absurdum 
Die vermeintliche Verpflichtung von Menschen, in die Natur einzugreifen, wurde als reductio ad absurdum gegen Tierrechtspositionen verwendet. Wenn etwa Beutetieren Rechte zugesprochen würden, folge daraus, dass Menschen zu ihrem Schutz in der Natur intervenieren müssten, was von einigen Autoren als absurd angesehen wurde
(David Benatar, Rainer Ebert, Wesley J. Smith). Als Einwand wurde dagegen vorgebracht, dass eine Intervention in der Natur dann nicht absurd sei, wenn damit andere Menschen vor Raubtieren beschützt werden. Gegen diesen Gedankengang wurde wiederum von Oscar Horta der Vorwurf der ungerechtfertigten Ungleichbehandlung nicht-menschlicher Tiere (Speziesismus) erhoben.

Relevanz für die theologische Theodizee-Frage 
Die Existenz des Bösen als Kernelement der Theodizee-Frage wurde zuweilen auf das Leid von Tieren im Verlauf der Evolution ausgeweitet (C. S. Lewis, Michael Murray, Nicola Hoggard Creegan).

Praktische Folgerungen: Interventionen zur Leidreduzierung

Argumente für Intervention 
Die moralische Grundlage für Interventionen, die darauf abzielen, Wildtierleid zu reduzieren, kann rechtebasiert, kontraktualistisch oder wohlbefindensorientiert sein.

Wenn Tiere, rechtebasierten Ansätzen folgend, moralische Rechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit haben, könnten Eingriffe in die Natur notwendig sein, um die Verletzung dieser Rechte etwa durch andere Tiere zu verhindern. Auf Basis des Kontraktualismus könnte beispielsweise argumentiert werden, dass sich in einer Entscheidungssituation hinter einem Schleier des Nichtwissens alle empfindungsfähigen Wesen, das heißt alle Menschen und nicht-menschlichen Tiere, darauf einigen würden, möglichst viel Wildtierleid zu verhindern. Dies begründet sich darin, dass sie bei der Entscheidung nicht wüssten, in welcher Position sie in eine zukünftige Gesellschaft hineingeboren werden und der Möglichkeit entgehen wollen, das kurze, qualvolle Leben eines wilden Tieres zu führen.

Wenn sich alle empfindungsfähigen Wesen, das heißt alle Menschen und Tiere, hinter einem Schleier des Nichtwissens versammeln würden und nicht wüssten, in welcher Position sie in eine zukünftige Gesellschaft hineingeboren werden, würden sie sich darauf einigen, möglichst viel Wildtierleid zu verhindern, um der Möglichkeit zu entgehen, das kurze, qualvolle Leben eines wilden Tieres zu führen. Aus einer am Wohlbefinden orientierten Perspektive könnten Eingriffe erfordert sein, wenn dadurch Leid wilder Tiere verhindert werden kann, ohne gleichzeitig mehr Leid zu erzeugen.

Vertreter von Interventionen in der Natur argumentieren, dass Nichtintervention mit den drei moralischen Ansätzen unvereinbar ist. Einige vorgeschlagene Interventionen umfassen das Entfernen von Raubtieren aus der Wildnis, das Unterlassen der Wiedereinführung von Raubtieren (Mark Sagoff, Yew-Kwang Ng, Oscar Horta), die medizinische Versorgung verletzter Tiere (David Pearce, Tyler Cowen, Jacy Reese) und das Retten wilder Tiere vor Naturkatastrophen.

Die Durchführbarkeit von Interventionen in der Natur 
Ein verbreiteter Einwand gegen Eingriffe in die Natur besteht darin, dass derartige Eingriffe nicht durchführbar seien. Das wird entweder mit dem notwendigen Aufwand oder der Komplexität des Ökosystems begründet, die es erschwert zu wissen, ob eine bestimmte Intervention alles in allem vorteilhaft ist. Aaron Simmons legt dar, dass Menschen nicht in die Natur eingreifen sollten, um Tieren zu helfen, da dies unbeabsichtigte Nebeneffekte mit sich führe, wie etwa Schädigungen des Ökosystems, die Störung menschlicher Projekte oder die Verursachung mehr tierischen Leids. Der Philosoph Peter Singer argumentiert dafür, dass Interventionen in der Natur dann gerechtfertigt seien, wenn sie mit hinreichender Sicherheit auf lange Sicht sehr viel tierisches Leid verhindern. In der Praxis spricht sich Singer jedoch gegen Interventionen aus, da er befürchtet, dass diese mehr Schaden verursachen als Leid verhindern.

Andere Autoren fechten Singers empirische Behauptung über die wahrscheinlichen Konsequenzen des Eingreifens in die Natur an und argumentieren, von einigen Interventionsarten könne erwartet werden, dass sie insgesamt gesehen positive Konsequenzen hervorbringen würden. Der Ökonom Tyler Cowen nennt Beispiele für Tierarten, deren Aussterben alles in allem nicht als schlecht für die Welt angesehen wurde. Darüber hinaus argumentiert Cowen, dass die Menschheit ohnehin schon vielfältig in die Natur eingreife und die relevante praktische Frage daher nicht laute, ob Menschen eingreifen, sondern welche Art von Interventionen sie bevorzugen sollten. Der Philosoph Oscar Horta schreibt ebenfalls, dass die Menschheit in vielen Fällen bereits in die Natur eingreife, etwa wegen menschlicher Interessen, der Bewahrung der Umwelt oder anderer Ziele, die um ihrer selbst willen als wertvoll angesehen werden.

In ähnlicher Weise argumentiert der Moralphilosoph Jeff McMahan. Eingriffe des Menschen seien ohnehin unvermeidlich. Obwohl es richtig sei, dass gegenwärtig Eingriffe zulasten von Fleischfressern unkalkulierbare ökologische Folgen hätten, sollten wir schon jetzt über mögliche Handlungsoptionen in einer Zukunft, in der wir die Folgen unseres Tuns besser abschätzen könnten, nachdenken.

Peter Vallentyne schlug vor, dass auch, wenn Menschen Beutetiere in der Natur nicht beseitigen sollten, sie den Beutetieren in kleinerem Umfang helfen könnten. In derselben Weise, in der Menschen in Notsituationen geholfen wird, wenn es keine großen Kosten mit sich bringt, könnten Menschen zumindest einigen wilden Tieren in bestimmten Umständen helfen.

Potentielle Konflikte zwischen Tierrechten und Umweltschutz 
Es wurden Argumente dafür vorgebracht, dass in einigen Fällen die Ziele des Umweltschutzes nicht mit dem Wohlbefinden empfindungsfähiger Tiere zu vereinbaren sei. Als Beispiele wurden genannt:
 die Jagd invasiver Spezies zur Populationskontrolle, für die Umweltschützer eintreten, die von Tierrechtlern aber abgelehnt wird (Oscar Horta)
 der Konsum von Rindfleisch, der von Umweltschützern aufgrund dessen ökologischer Folgen abgelehnt wird, während Tierrechtler aus Gründen der Leidverringerung diesen dem Konsum von Hühnerfleisch vorziehen
 das Aussterben oder die Veränderung von Karnivoren oder r-Strategen, wofür sich Tierrechtler aussprechen, wohingegen Tiefenökologen das Recht der Tiere verteidigen, ohne äußere Eingriffe zu leben
 die Bewahrung oder Ausweitung der Wildnis, wofür sich Umweltschützer aussprechen, während sich manche Tierrechtler für die Reduktion oder Nicht-Ausweitung tierischer Lebensräume in der Wildnis einsetzen. Grund dafür ist die Sorge, dass diese Räume viel Tierleid verursachen würden (Mark Sagoff, Yew-Kwang Ng, Ned Hettinger).

Geschichte von Interventionen 
Im Jahr 2016 wurden 350 verhungernde Flusspferde und Büffel im Kruger-Nationalpark von Parkrangern getötet. Eines der Motive für die Handlung bestand darin, den Tieren beim Sterben Leid zu ersparen.

Literatur 
 Yew-Kwang Ng: Towards Welfare Biology: Evolutionary Economics of Animal Consciousness and Suffering. in: Biology and Philosophy. Band 10, Nr. 3, Juli 1995, S. 255–285, doi:10.1007/BF00852469.

Weblinks 
 Die moralische Bedeutung des Wildtierleids (englisch)
 Ethische Interventionen in der Wildnis: ein kommentiertes Quellenverzeichnis (englisch)
 Sektion mit Artikeln zum Thema Wildtierleid der Organisation Animal Ethics (englisch)
 Wildtierleid: Ein Literaturverzeichnis (englisch)
 Zitate zum Thema Wildtierleid auf Wikiquote (englisch)

Einzelnachweise 

Bioethik
Tierschutz
Tierrechte
Religionsphilosophie
Wildtiere